Equinox kan syfta på:

Equinox – ett TV-spel
 Equinox (band) – en bulgarisk grupp
Equinox Publishing – ett bokförlag i Sheffield
Equinox (musikalbum) – ett musikalbum från 1975 av Styx
 Engelska ordet för dagjämning.

Se även
Équinoxe – ett musikalbum av Jean Michel Jarre